José Bustamante peut désigner :
 José Bustamante (1907-?), footballeur bolivien ;
 José Bustamante (1921-?), footballeur bolivien.